Анікеєв або Анікєєв — прізвище. Відомі носії:
 Анікєєв Віталій Валерійович — російський хокеїст
 Анікеєв Володимир Юрійович — український футболіст
 Анікєєв Юрій Володимирович — український шашкіст